Зинович — фамилия.
 
 Зинович, Кирилл Александрович (род. 2003) — белорусский футболист.

См. также 
 Зиновичи — название ряда населённых пунктов на территории Белоруссии.